Al-Jazira ("a ilha" em árabe) é um topónimo árabe que significa "a ilha", que por vezes é usada sem o prefixo "al" ou "al-" e que por vezes também é transliterado como 
Jezira, Jazirah, Djazirah, Djezireh, Gazira, Gazirah, Gezira, Gezirah, Jazeera ou Jazeerah. Pode referir-se a:

Al Jazira — estação de televisão do Catar
Mesopotâmia Superior — região histórica que abarca o noroeste do Iraque, nordeste da Síria e sudeste da Turquia

Sudão
Gezira (estado)
Al Jazira Este — distrito
Al Jazira Sul — distrito
Al Jazira Norte — distrito

Espanha
Algeciras — cidade do sul de Espanha chamada al-Jazirah al-Khadra' durante o período islâmico
Alzira (Espanha) — cidade do sudeste de Espanha chamada Al-Yazirat Suquar  durante o período islâmico
Ciutadella de Menorca — cidade das Baleares, Espanha, chamada Medina el Jezira durante o período islâmico

Outros usos
Al-Jazira Club — clube de futebol de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Jazeera Airways — companhia aérea do Kuwait

Desambiguações de topônimos